Robe kan syfta på följande:
 Rob, en slags klänning

Geografi

Australien 

 Robe (ort), South Australia, 
 Robe (region), South Australia,

Polen 

 Roby (ort), Västpommerns vojvodskap, Powiat gryficki, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar